

Geografia
 Ucraina
 Stepan – centro abitato dell'Oblast' di Rivne

Onomastica
 Stepan e Štěpán – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Stefano

Persone
 Ann Stepan – politica statunitense
 Derek Stepan – hockeista su ghiaccio statunitense
 Marilee Stepan – nuotatrice statunitense
 Vojtěch Štěpán – ex calciatore ceco